Relaxation, teils auch in der Wortbildungsvariante Relaxierung verwendet, von lateinisch relaxare („nachlassen, lockern, lösen“) bzw. relaxatio („Entspannung, Erleichterung, Erlösung, Erholung“) bezeichnet

 Relaxation (Naturwissenschaft), in den Naturwissenschaften (insbesondere in Physik, Chemie, Materialwissenschaften) den Übergang eines Systems in seinen Grundzustand oder in einen Gleichgewichtszustand (häufig nach einer Anregung)
 Oberflächenrelaxation, in der Festkörperphysik und Oberflächenchemie eine Veränderung der Atomabstände an der Festkörperoberfläche
 Relaxation (NMR), in der Kernphysik und bildgebenden Medizintechnik Relaxationsprozesse bei kernmagnetischer Resonanz
 Muskelrelaxation, in der Medizin a) die reversible medikamentöse Lähmung der Skelettmuskulatur und b) die physiologische Lösung der Muskelanspannung
 sowie in der Kardiologie die Entspannungsphase der Herzkammern innerhalb der Austreibungsphase des Herzens, siehe Diastole
 im Straßenbau das Abbinden des Gemischs aus Asphalt und Bitumen in der frischen Fahrbahndecke, siehe Decke (Straßenbau)
 in der Numerischen Mathematik ein Verfahren für die näherungsweise iterative Lösung von Gleichungssystemen, siehe Splitting-Verfahren
 in der mathematischen Optimierung (Operations Research) das Weglassen oder Lockern von Bedingungen in Optimierungsmodellen, um ein einfacher lösbares Modell zu erhalten; siehe Ganzzahlige lineare Optimierung und LP-Relaxation
 in der Variationsrechnung/Funktionalanalysis den Grenzwert einer Funktionalfolge, siehe Γ-Konvergenz
 in der Informatik einen Schritt des Dijkstra-Algorithmus
 in der historischen kirchlichen Rechtssprache ein euphemistischer Ausdruck für die Hinrichtung des aufgrund eines Geständnisses verurteilten Häretikers auf Veranlassung der Inquisitionsbehörde, siehe Inquisition